

Anni 
88 – anno del I secolo d.C.
88 a.C. – anno del I secolo a.C.

Cinema
88 – film spagnolo diretto da Jordi Mollà

Matematica 
88 – numero naturale

Astronomia 
88 Thisbe – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
88 – numero atomico del Radio (Ra).

Politica 
88 – Saluto neonazista.